Cono ist der Name folgender Personen: 

 Cono von Waldburg (vor 1108–1132), Abt des Klosters Weingarten
 Cono (Weihbischof) († 1366), Titularbischof von Megara und Weihbischof

Siehe auch:
 Cono Island
 San Cono
 Cuno (Vorname)